Dit is een lijst van planetoïden 48801-48900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48801) Penninger || 1997 UC1|| 22 oktober 1997 || E. Meyer
|-
| (48802) - || 1997 UU8|| 25 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48803) - || 1997 UN10|| 29 oktober 1997 || NEAT
|-
| (48804) - || 1997 UE12|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (48805) - || 1997 UY13|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (48806) - || 1997 UB21|| 30 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48807) Takahata || 1997 UT21|| 22 oktober 1997 || T. Okuni
|-
| (48808) - || 1997 VK3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48809) - || 1997 VX4|| 4 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (48810) - || 1997 VA7|| 14 november 1997 || Stroncone
|-
| (48811) - || 1997 WH || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48812) - || 1997 WL || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48813) - || 1997 WJ1|| 19 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48814) - || 1997 WF2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48815) - || 1997 WA3|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48816) - || 1997 WP3|| 19 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48817) - || 1997 WV13|| 21 november 1997 || Spacewatch
|-
| (48818) - || 1997 WE15|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (48819) - || 1997 WB16|| 25 november 1997 || Spacewatch
|-
| (48820) - || 1997 WW33|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (48821) - || 1997 WK35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (48822) - || 1997 WY35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (48823) - || 1997 WN36|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (48824) - || 1997 WK38|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (48825) - || 1997 WJ48|| 26 november 1997 || NEAT
|-
| (48826) - || 1997 WQ54|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (48827) - || 1997 YB || 18 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48828) - || 1997 YU || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48829) - || 1997 YH1|| 17 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48830) - || 1997 YN2|| 21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48831) - || 1997 YG3|| 24 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (48832) - || 1997 YR3|| 22 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48833) - || 1997 YA5|| 24 december 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (48834) - || 1997 YZ6|| 27 december 1997 || NEAT
|-
| (48835) - || 1997 YK18|| 22 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48836) - || 1998 AW || 5 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (48837) - || 1998 AR6|| 4 januari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48838) - || 1998 AF10|| 15 januari 1998 || ODAS
|-
| (48839) - || 1998 BZ1|| 19 januari 1998 || N. Kawasato
|-
| (48840) - || 1998 BR4|| 17 januari 1998 || ODAS
|-
| (48841) - || 1998 BB19|| 27 januari 1998 || A. Testa, P. Ghezzi
|-
| (48842) Alexmazzanti || 1998 BA44|| 25 januari 1998 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (48843) - || 1998 BN44|| 22 januari 1998 || LINEAR
|-
| (48844) Belloves || 1998 DW || 18 februari 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (48845) - || 1998 DW8|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (48846) - || 1998 DC14|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (48847) - || 1998 EW6|| 3 maart 1998 || ODAS
|-
| (48848) - || 1998 FD46|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48849) - || 1998 FW51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48850) - || 1998 FL57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48851) - || 1998 FA69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48852) - || 1998 FL72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48853) - || 1998 FN79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48854) - || 1998 FY83|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48855) - || 1998 FH97|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48856) - || 1998 FO103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48857) - || 1998 FU133|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (48858) - || 1998 HS3|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (48859) - || 1998 HY13|| 24 april 1998 || Spacewatch
|-
| (48860) - || 1998 HG24|| 24 april 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| (48861) - || 1998 HR24|| 24 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (48862) - || 1998 HE32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (48863) - || 1998 HY37|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (48864) - || 1998 HK43|| 25 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (48865) - || 1998 HT46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (48866) - || 1998 HW50|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (48867) - || 1998 HR67|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48868) - || 1998 HB92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48869) - || 1998 HC92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48870) - || 1998 HL93|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48871) - || 1998 HR97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48872) - || 1998 HY98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48873) - || 1998 HS99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48874) - || 1998 HW100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48875) - || 1998 HF102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (48876) - || 1998 HE103|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (48877) - || 1998 HZ109|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (48878) - || 1998 HQ118|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (48879) - || 1998 HR125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (48880) - || 1998 HU129|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (48881) - || 1998 HS136|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (48882) - || 1998 HJ139|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (48883) - || 1998 HY147|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (48884) - || 1998 HJ149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (48885) - || 1998 HY153|| 27 april 1998 || Spacewatch
|-
| (48886) Jonanderson || 1998 JA4|| 7 mei 1998 || ODAS
|-
| (48887) - || 1998 KM4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (48888) REXIS || 1998 KR6|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (48889) - || 1998 KZ9|| 24 mei 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48890) - || 1998 KC16|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (48891) - || 1998 KM45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (48892) - || 1998 KA48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (48893) - || 1998 KM48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (48894) - || 1998 KR56|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (48895) - || 1998 KU64|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (48896) - || 1998 KT66|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (48897) - || 1998 LQ2|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (48898) - || 1998 MO5|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (48899) - || 1998 MM7|| 17 juni 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (48900) - || 1998 MP22|| 24 juni 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten